

Tecnologia 
 Aeromobile a pilotaggio remoto (comunemente noto come drone) – velivolo che viaggia senza  pilota a bordo
 Drone dragamine – tipo di imbarcazione militare

Musica 
 Drone – termine in lingua inglese utilizzato per indicare un accordo o una nota continua come il bordone
 Drone music – stile musicale nato dalla musica minimalista
 Drone doom metal – sottogenere del doom metal
 Drone – gruppo musicale tedesco

Altro 
 Droni Borg – personaggi di Star Trek
 Drone – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
 Drone – film del 2017 dii Jason Bourque

Altri progetti